Homonymie en géographie

Le  est le parallèle joignant les points de la surface de la Terre dont la latitude est égale à 49 degrés :
 le  nord, dans l'hémisphère nord ; la majeure partie de la frontière entre le Canada et les États-Unis se trouve sur ce parallèle ;
 le  sud, dans l'hémisphère sud.

Lorsque l'expression « 49 parallèle » est utilisée sans précision, l'hémisphère concerné dépend du contexte.

  Parallèle, un film britannique réalisé par Michael Powell, sorti en 1941.